Cal Massot (Belianes), casa pairal al terme municipal de Belianes (l'Urgell) 
 Cal Massot (el Palau d'Anglesola), habitatge amb elements barrocs al Palau d'Anglesola (el Pla d'Urgell)    
 Cal Massot (Soses), casa de Soses (el Segrià)